Deep South (engl. „Tiefer Süden“) bezeichnet den südlichen Teil der Südstaaten der Vereinigten Staaten (siehe: Deep South)

Der Name „Deep South“ bezeichnet daneben auch:
Deep South (Film), amerikanischer Kurzfilm von Regisseur Leslie Goodwins aus dem Jahre 1937
Deep South (Roman), Kriminalroman von Nevada Barr